Дембеле́ () — фамилия, распространённая в странах Западной Африки, преимущественно в Мали.

Известные носители 
 Дембеле, Бассиру (род. 1990) — малийский футболист.
 Дембеле, Бира (род. 1988) — французский футболист.
 Дембеле, Бубакар (род. 1982) — французский футболист.
 Дембеле, Гарра (род. 1986) — французский футболист малийского происхождения.
 Дембеле, Карамоко (род. 2003) — шотландский футболист.
 Дембеле, Макан (род. 1986) — малийский футболист.
 Дембеле, Мамаду (1934—2016) — малийский хирург и государственный деятель, премьер-министр Мали (1986—1988).
 Дембеле, Мана (род. 1988) — французский футболист.
 
 Дембеле, Сирамана (род. 1977) — французский футболист, тренер.
 Дембеле, Сулейман (род. 1984) — малийский футболист.
 Дембеле, Усман (род. 1997) — французский футболист.
 Дембеле, Хабиб (род. 1962) — малийский актёр и сценарист.

Женщины 
 Дембеле, Сираба (род. 1986) — французская гандболистка.
 Дембеле Диарра, Фатумата (род. 1949) — малийская адвокат и судья. Была судьёй Международного трибунала по бывшей Югославии и Международного уголовного суда.
 Дембеле, Хабиба — ивуарийская журналистка и телеведущая.